Diga di Boztepe, nella provincia di Malatya 
Diga di Boztepe, nella provincia di Tokat